Бої за Маріуполь:
Бої за Маріуполь (1919)
Бої за Маріуполь (1943)
Протистояння у Маріуполі (2014)
Бої за Маріуполь (2022)